Trancoso bezeichnet:

 Trancoso (Bahia), Stadtteil von Porto Seguro in Brasilien
 Trancoso (Zacatecas), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas
 Municipio Trancoso, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas
 Trancoso (Portugal), Kreisstadt in Portugal